Масе (, ) — французская и датская фамилия. Известные носители:

 Масе, Бенжамен (род. 1989) — французский конькобежец и шорт-трекист.
 Масе, Жан (1815—1894) — французский преподаватель, издатель и политик, борец с клерикальным влиянием на образовательную систему.
 Масе, Эрик (род. 1964) — французский социолог.

Топонимы
 Масе — коммуна во Франции, в департаменте Манш.
 Масе — коммуна во Франции, в департаменте Об.
 Жан Масе — станция метро в Лионе.